Метропо́лия ( — букв. «материнский город»): государство по отношению к своим колониям, эксплуатируемым территориям, экономически и культурно зависимым странам.
 Метрополия (античность) — город-государство (полис), имевший колонии (другие полисы).
 Метрополия — государство, владеющее заморскими землями, колониями.
 Метрополия Франции — европейская часть Франции.
 Метрополия (центр агломерации) (редко метропо́лис)
 Метрополитенский статистический ареал
 Метрополитенский район
 Лондонский метрополитенский район
 Метрополитенское графство
 Лионская метрополия

См. также 
 Митрополия
 Метрополис — немой х/ф Фрица Ланга, 1927
 Метрополь
 Метрополитано
 Метрополитен (значения)